Pseudobeltrania är ett släkte av svampar. Pseudobeltrania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudobeltrania